Le terme CIDEF est l'acronyme :
 du Centre international d'études françaises (CIDEF) au sein de l'Université catholique de l'Ouest ;
 du Centre international de l'enfance et de la famille (CIDEF), fondation dissoute en 1999, dont le fonds documentaire est disponible à l'Université d'Angers ;
 du Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) ;
 du Conseil des industries de défense françaises (CIDEF), fondé en 1990 par les organisations professionnelles représentatives de différentes composantes des industries d’armement françaises ;
 du Centre d'information des franchisés (Cidef) ;
 du Centre d'information de documentation d'étude de formation des élus (CIDEF).

Notes et références 

Acronyme